Ту́шинская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тушинская улица — улица в посёлке Старые Горки Приволжского района Казани.
Тушинская улица — улица в Москве.
 Тушинская улица — улица в Самаре.

Украина 
 Тушинская улица — улица в Донецке.
 Тушинская улица — улица в Запорожье.